Парма — многозначное понятие.

Топонимы 
 Парма — провинция в Италии.
 Парма — город, административный центр провинции в Италии.
 Парма — река в Италии.
 Парма — город в США.
 Парма — посёлок городского типа в городском округе Усинск Республики Коми, Россия.
 Парма — деревня в Усть-Куломском районе Республики Коми, Россия.
 Парма — посёлок в Пермском крае, Россия.
 Парма — одно из названий Перми Великой или Биармии — территорий на северо-западе Урала (от финно-угорского корня, обозначающего заросший лесом холм).
 Пармское герцогство — историческое государство, существовавшее на территории Италии.

Разное 
 «Парма» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Парма» — российский баскетбольный клуб из города Перми.
 Парма — плосковерхая возвышенность или хребет, поросшая елями и пихтами.
 «Парма» — Коми-Пермяцкая окружная газета.
 «Парма мобайл» — российский оператор сотовой связи.
 «Парма» — команда КВН из города Перми.
 Парма — круглый лёгкий щит диаметром 90 см, который использовала древнеримская армия.
 Парма, Бруно (род. 1941) — словенский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик.
 Парма М (пила) — отечественная (советского и позже российского производства) электрическая пила (цепная).

См. также 
 
 Зов пармы